Лос Пинабетес има више значења:

 Лос Пинабетес, Карлос Уерта Морено (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинабетес (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинабетес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пинабетес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику